Крыивка — военно-оборонительное сооружение УПА, размещаемое под землёй.
 !ФЕСТ#Крыивка — концептуальный авторский ресторан сети «!ФЕСТ».